Thasus är ett släkte av insekter. Thasus ingår i familjen bredkantskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bredkantskinnbaggar
Thasus